Skibbe ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Skibbe (* 1961), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Edda Skibbe (* 1965), deutsche Illustratorin
 Michael Skibbe (* 1965), deutscher Fußballspieler und Trainer